Ивко́в — русская фамилия:

 Ивков, Авенир Алексеевич (1816—1889) — вице-адмирал, участник Крымской войны.
 Ивков, Александр Васильевич (1921—1998) — Герой Советского Союза.
 Ивков, Александр Дмитриевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 1784 (770); 22 мая 1807.
 Ивков, Борислав (1933—2022) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер (1955), тренер, первый в истории шахмат чемпион мира среди юношей (1951).
 Ивков, Вячеслав Алексеевич (1806—1863) — Георгиевский кавалер; майор; № 9833; 26 ноября 1855.
 Ивков, Дмитрий Петрович (1849—1916) — русский военный инженер, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Ивков, Кандид Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8588; 26 ноября 1850.
 Ивков, Кирил (род. 1946) — болгарский футболист.
 Ивков, Михаил Фёдорович (1889—?) — русский офицер, военный лётчик. Герой Первой мировой войны.
 Ивков, Олимп Алексеевич (1809—?) — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 9945; 26 ноября 1856.
 Ивков, Помпей Алексеевич (1803—?) — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8213; 26 ноября 1849.

См. также 
 Ивковы — дворянский род.